Toponímia:
 Giró, despoblat de la Ribagorça.
Can Giró (Reus), edifici al Carrer de Vilar de la ciutat de Reus (Baix Camp) 
 Cal Giró (Ribera d'Urgellet), antiga casa pairal a la capçalera de la vall de Tost, a mig camí entre el poble de Sauvanyà (Ribera d'Urgellet)
 Fàbrica Giró, edifici d'origen modernista industrial 
 Biografies:
 Carles Giró, diversos personatges 
 Carles Giró Puig (Reus, 1917 - 76), advocat i periodista català 
 Carles Giró i Sentís o Charly Giró (Barcelona, 1971), pilot de motociclisme 
 Carles Giró i Vila, pilot de motociclisme 
 Eduard Giró i Barella, enginyer i empresari
 Jaume Giró Ribas (Badalona, 1964), conseller d'Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat de Catalunya des del 26 de maig de 2021 
 Josep Giró i Turà (Vic, 1813 - 1881), doctor en farmàcia i catedràtic d'història natural (1845-81)
 Juan Francisco Giró (Montevideo, Banda Oriental, 1791 - ?)
 Manuel Giró, diversos personatges 
 Manuel Giró i Minguella, empresari
 Manuel Giró i Ribé
 Marcel Giró
 Pere Giró i Brugués (Vilafant, 1932), empresari de la construcció català i alcalde de Figueres (1973 -79)
 Òscar Giró i Via (Vilafranca del Penedès, 1968), pilot de trial català